Мартин Агиррегабирия Падилья (; ) — испанский футболист, защитник клуба «Фамаликан».

Клубная карьера 
Агиррегабирия — воспитанник клуба «Алавес». 30 ноября 2017 года в поединке Кубка Испании против «Хетафе» Мартин дебютировал за основной состав. 4 декабря в матче против «Жироны» он дебютировал в Ла Лиге. 31 октября 2018 года в поединке национального кубка против «Жироны» Мартин забил свой первый гол за «Алавес».

18 июля 2022 года Агиррегабирия в качестве свободного агента подписал трехлетний контракт с португальским клубом «Фамаликан».

Международная карьера 
В 2019 году Агиррегабирия в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матчах против команд Италии, Бельгии, Польши, Франции и Германии.

Достижения 
 Международные
 Испания (до 21)
 Чемпион молодёжного чемпионата Европы: 2019

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Фамаликан»